46664 (getal)
 Het gevangenennummer van Nelson Mandela
 46664 (concertreeks), een reeks benefietconcerten rondom aids, ter ere van Nelson Mandela
 46664 (organisatie), de initiator van de Nelson Mandela-dag